В релігії Монголії традиційно домінують школи монгольського буддизму та монгольського шаманізму, етнічних релігій монголів. Історично через свою Монгольську імперію монголи зазнали впливу християнства (несторіанство та католицизм) та ісламу, хоча ці релігії так і не домінували. Під час комуністичного періоду Монгольської Народної Республіки (1924–1992) усі релігії були придушені, але з переходом до парламентської республіки в 90-х роках відбулося загальне відродження релігій.

Згідно з національним переписом населення 2020 року, 51,7% монголів визнано буддистами, 40,6% - неприєднаними, 3,2% - мусульманами (переважно казахської національності), 2,5% - послідовниками шаманської традиції монголів, 1,3% - християнами, 0,7 % як послідовники інших релігій.

Демографія

Основні релігії

Буддизм 

Буддизм в Монголії розпочався з переходу імператорів у тибетський буддизм династії Юань (1271-1368). Після розпаду Монгольської імперії монголи повернулися до корінних шаманських традицій, але буддизм знову з’явився в XVI-XVII століттях. Під час комуністичної Монгольської Народної Республіки (1924–1992) буддизм був придушений. Після краху комунізму в 90-х роках у країні відбувся відродження буддизму, як в рамках традиційної монастирської установи, так і через поширення нових релігійних рухів буддизму, натхненних Монотеїзмом та монотеїзмом.  Згідно з переписом населення Монголії 2020 року, 51,7% населення, тобто 1704 480 осіб, є прихильниками буддизму.

Монгольський шаманізм 

Монгольський шаманізм, ширше званий монгольською народною релігією, або іноді тенгеріанством, відноситься до анімістичної та шаманської етнічної релігії, яка сповідується монголами принаймні з епохи записаної історії. Монгольська назва практики - Böö mörgöl. На ранніх відомих етапах він був пов'язаний з усіма іншими аспектами суспільного життя і з племінною організацією монгольського суспільства. Коли монголи прийняли буддизм, монгольський шаманізм зазнав впливу і злився з новою релігією. Під час комуністичної республіки ХХ століття вона була сильно репресована, але після падіння комунізму відроджена. Згідно з переписом населення 2020 року, 2,5% населення Монголії, тобто 82 422 людини, заявляють, що вони шамани .

Монгольський шаманізм зосереджений на поклонінні тегрі (богам) і найвищому тенгеру («Небо», «Бог Неба» або «Бог»), який також називають Кормуста Тенгрі. У монгольській народній релігії Чингісхан вважається одним із втілень, якщо не головним втіленням верховного Бога. Важливим центром цієї традиції є мавзолей Чингісхана в місті Ордос у Внутрішній Монголії.

Жовтий шаманізм - це термін, що використовується для позначення конкретної версії монгольського шаманізму, який приймає виразний стиль буддизму. «Жовтий» вказує на буддизм у монгольській культурі, оскільки більшість буддистів там належать до того, що називається Гелуг або «жовта секта» тибетського буддизму, члени якого носять жовті капелюхи під час проведення ритуалів. Цей термін також служить для того, щоб відрізнити його від форми шаманізму, на яку не впливав буддизм, що називається чорним шаманізмом.

Авраамічні релігії

Християнство 

Християнство в Монголії - це релігія, яку сповідують 42 859 людей за переписом 2020 року, що відповідає 1,3% населення.  До християн Монголії належать протестанти, католики, православні християни та мормони Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.

Іслам 

Станом на перепис населення 2020 року мусумальман у Монголії - це 105 500 осіб, що відповідає 3,2% населення.  Це в основному релігія казахської етнічної меншини, що проживає в районах провінції Баян-Елгій та провінції Ховд на заході Монголії. Однак казахські громади можуть бути знайдені в містах та селищах по всій Монголії.

Інші релігії 

Під час перепису населення 2020 року було нараховано 23 078 людей, які були прихильниками інших релігій, окрім буддизму, монгольського шаманізму, ісламу чи християнства, що відповідає 0,7% від загальної кількості населення країни .

Віра Бахаї була запроваджена в Монголії лише в 1980-х і 1990-х роках, оскільки до цього моменту комуністична ідеологія придушувала релігії та перешкоджала поширенню нових. Перший бахаї прибув до Монголії в 1988 році і заснував спільноту віруючих, пізніше створивши місцеву духовну асамблею бахаї. У 1994 році бахаї обрали свою першу Національну духовну асамблею.

Індуїзм теж поширився в Монголії в 1990-х роках, після розпаду комуністичної республіки. Міжнародне товариство свідомості Крішни (Харе Крішна) та Патанджалі Йогпіт утвердились у Монголії; в той же час деякі монгольські буддисти включили індуїстські концепції та прийоми у свою буддистську релігію .

Бібліографія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kollmar-Paulenz, Karénina (2017). "Of Yellow Teaching and Black Faith: Entangled Knowledge Cultures and the Creation of Religious Traditions" (PDF). In Bochinger, Christoph; Rüpke, Jörg (eds.). Dynamics of Religion. Past and Present. De Gruyter. pp. 231–250. doi:10.1515/9783110450934-013. ISBN 9783110450927. Archived from the original (PDF) on 18 February 2020.
 
 Schlehe, Judith (2004). "Shamanism in Mongolia and in New Age Movements". In Rasuly-Paleczek, Gabriele (ed.). Central Asia on Display: Proceedings of the VIIth Conference of the European Society for Central Asian Studies. 1. Vienna: Lit Verlag. pp. 283–296. ISBN 3825883094.

Примітки

Посилання 

Релігія в Монголії